{{Картка:Таксономія
| name = Neohodgsonia mirabilis
| image = Carpocephala of Neohodgsonia.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = 
| domain = Еукаріоти (Eukaryota)
| regnum = Рослини (Plantae)
| divisio = Печіночники (Marchantiophyta)
| classis = Маршанцієві печіночники(Marchantiopsida)
| ordo = Neohodgsoniales 
| ordo_authority =D.G.Long, 2006
| familia = Neohodgsoniaceae 
| familia_authority =D.G.Long, 2006
| genus = Neohodgsonia 
| genus_authority =Perss., 1954
| species = N. mirabilis 
| binomial = Neohodgsonia mirabilis| binomial_authority = Perss., 1953
| synonyms =
 Hodgsonia Persson 1953 non Hooker & Thomson 1854 non von Müller 1860 non Schimkewitsch 1929
 Hodgsonia mirabilis Persson 1953
| wikispecies = Neohodgsonia mirabilis
}}Neohodgsonia mirabilis — вид маршанцієвих печіночників монотипового порядку Neohodgsoniales.

 Поширення 
Вид поширений у Новій Зеландії та островах Тристан-да-Кунья.

 Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родині зв'язки Neohodgsonia'' у класі Marchantiopsida, за Villarreal et al. 2015

Примітки 

Печіночники
Флора Нової Зеландії
Тристан-да-Кунья
Рослини, описані 1953